Хосе Марія де Віяміл Холі (, 1789, Новий Орлеан, Іспанські імперія — 1866) — один з батьків незалежності Еквадору, засновник його військово-морських сил, «завойовник» і перший губернатор Галапагоських островів, міністр іноземних справ країни. Також Хосе де Віяміл був братом Феліпа Мартіна де Віяміла (1783—1843).

Посилання 
 El general José de Villamil y la Independencia de Hispanoamerica, de Benjamin Rosales Valenzuela, Guayaquil, 11/2004 
 Diccionario Biográfico Ecuador  
 Génesis de la Armada de Ecuador  
 Список міністрів іноземних справ Еквадору 

Міністри закордонних справ Еквадору